Роберт Дальстрём  — шведский киберспортсмен по Counter-Strike: Global Offensive, более известный под ником RobbaN. В данный момент тренер команды FaZe Clan.

Ранняя жизнь 
Роберт родился 5 января 1985 года. И увлекался футболом. Однако со временем уходил на второй план. И тогда он открыл себе мир Country-Strike.

Карьера игрока 
С 2003 года он начал выступать на местной сцене, где достигал неплохих результатов. После скитаний с местными миксами, он собрал команду с f0rest и Tentpole и вступили в организацию Begrip.

В 2006 году его позвали Ninjas in Pyjamas. В том же году они поехали на WCG 2006, где заняли почётное второе место. Такие старания не были упущены руководством SK Gaming и он примкнул в 2007 году, где пробыл 5 лет и закончил карьеру в 2012 году.

Карьера тренера 

FaZe Clan после выкупа интернационального состава G2 Esports. Позвали к себе Роберта, команда под его тренерством не достигала больших успехов.

2016 
 В 2016 году был взят Финн karrigan Андерсен

2017 
 И в 2017 был взят Никола NiKo Ковач и Ладислав GuardiaN Ковач убрав allu и kioshima.

2018 
В 2018 взяв Олофа olofmeister Кайбера. Они начали достигать результатов забирая один турнир за другим.
Приближался Бостонский мейджор где они заняли 2 место проиграв Cloud9 2-3

2019 
В 2019 году Роберт отошел на роль менеджера команды

2021 
В 2021 году после кика NiKO был возвращен на роль тренера

2022 
Команда под его руководством выиграла IEM Katowice 2022, ESL Pro League S15, PGL Antwerp 2022, IEM Cologne 2022.

Занял второе место в номинации "лучший тренер 2022 года" по версии HLTV.org.

Достижения

Примечания